

Прізвище 

Калачевський — українське прізвище. Жіноча форма — Калачевська.
 Калачевський Михайло Миколайович (1851—1907) — український композитор, піаніст, музично-громадський діяч та юрист.
 Калачевський Сергій Миколайович (1849—1911) — український підприємець («залізний король»), громадський діяч, меценат, лікар, науковець.

Калачевська
 Калачевська Клавдія Степанівна (1873—1958) — ботанік, кандидат біологічних наук.
 Калачевська Любов Пилипівна (1919—1995) — радянська українська актриса.
 Калачевська Тамара Олександрівна (1895—1975) — радянська актриса і театральний діяч, заслужена артистка РРФСР (1961).

Топонім 
 Калачевський — хутір у Кіквідзенському районі Волгоградської області Російської Федерації.
Прізвища